Nordsjälland (danska: Nordsjælland) kan syfta på:
Nordsjälland – den nordöstra delen av ön Själland i Danmark
FC Nordsjælland – en fotbollsklubb
Nordsjælland Cobras – en ishockeyklubb
Nordsjælland Håndbold – en handbollsklubb

Se även
Nationalpark Kongernes Nordsjælland